Alega ist der Name dreier Objekte auf Amerikanisch-Samoa:
 Alega Beach, ein Strand auf Amerikanisch-Samoa
 Alega Stream, ein Fluss Amerikanisch-Samoa
 Alega Village, eine Ortschaft Amerikanisch-Samoa